Silures Bobo-Dioulasso war ein Fußballverein aus Bobo-Dioulasso, der zweitgrößten Stadt des westafrikanischen Staates Burkina Faso.

Die Silures waren die dominierende Mannschaft der 1970er-Jahre und konnten von 1974 bis 1980 siebenmal hintereinander die nationale Meisterschaft gewinnen. Dazu kam 1981 der Gewinn des nationalen Pokalwettbewerbs. 1978 erreichten die Silures das Viertelfinale des Afrikapokals der Landesmeister.

1982 wurde der Verein aufgelöst.

Statistik in den CAF-Wettbewerben 

 1976: Der ASFAN Niamey zog seine Mannschaft nach der Auslosung zurück.

Burkinischer Fußballverein
Ehemaliger Fußballverein
Silures